Pierre Nord ist der Name folgender Personen: 

* Pierre Nord (Autor) (1900–1985), französischer Widerstandskämpfer und Schriftsteller
 Pierre Nord Alexis (1820–1910), haitianischer Politiker